Дикаст — многозначный термин.

 Дикаст — суд присяжных в Древней Греции, прежде всего в Афинах.
 Дикаст, Йиржи (ок. 1560—1630) — чешский священник и писатель.